El Copal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Copal, Tihuatlán, 
 El Copal, Papantla, 
 El Copal, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar